Rodzina Hartów – pochodząca z Kanady wielopokoleniowa rodzina wrestlerów wywodząca się od Stu Harta, który był zapaśnikiem, wrestlerem, właścicielem organizacji Stampede Wrestling i założycielem szkoły wrestlingu Hart Dungeon. Członkowie tej rodziny występowali w Stampede, a także w World Wrestling Federation / Entertainment i posiadali liczne prestiżowe mistrzostwa. Z rodziną Hartów związana jest też rodzina Neidhartów (przez Jima Neidharta) i Smithów (przez Davey Boy Smitha). Duża część członków rodziny Hartów i Neidhartów urodziła się w Calgary.

Hartowie jako rodzina zostali zbiorowo przyłączeni do trzech galerii sławy: Canadian Wrestling Hall of Fame (od 2001), Prairie Wrestling Alliance Hall of Fame (od 2010) i KocoSports Combat Sports Hall of Fame (od 2012).

Za rodzinny finisher Hartów uważa się Sharpshooter. Używali go między innymi Stu Hart, Bret Hart, Owen Hart i Natalya Neidhart.

Pierwsze pokolenie 

Stu Hart urodził się 3 maja 1915 w Saskatoon w prowincji Saskatchewan w Kanadzie. Był zapaśnikiem i zakwalifikował się na letnie igrzyska olimpijskie, ale nie wziął w nich udziału z powodu II wojny światowej, w czasie której służył jako trener w kanadyjskiej marynarce wojennej. Będąc na służbie zapoznał się z wrestlingiem i brał udział w pokazach wrestlingu dla żołnierzy. Po wojnie Stu Hart poślubił Helen z domu Smith. Razem mieli dwanaścioro dzieci, urodzonych między 1949, a 1965. Mieli ośmiu synów - Smitha, Bruce’a, Wayne’a, Keitha, Deana, Breta, Rossa i Owena – oraz cztery córki - Ellie, Georgię, Allison i Dianę. Wszyscy synowie Hartów zostali wrestlerami, a wszystkie córki poślubiły wrestlerów.

W 1984 Stu Hart założył organizację wrestlingu Stampede Wrestling w Calgary w Albercie. Był też trenerem. Utworzył szkołę wrestlingu o nazwie Hart Dungeon, znajdującą się w siłowni w jego domu w Albercie. Trenowała w niej część członków rodziny Hart, a także tacy znani wrestlerzy jak Bad News Brown, Chris Benoit, Edge, Superstar Billy Graham, Chris Jericho i Lance Storm.

Stu Hart zmarł w 2003 z powodu dolegliwości związanych z artretyzmem i cukrzycą. Jedna z ulic w Saskatoon nosi jego imię.

Drugie pokolenie 

Do drugiego pokolenia zaliczają się dzieci Stu i Helen Hartów, czyli synowie - Smith, Bruce, Wayne, Keith, Dean, Bret, Ross oraz Owen – i córki - Ellie, Georgia, Allison i Diana.

Smith Hart urodził się 28 listopada 1948 w Long Beach w Nowym Jorku. Został wrestlerem i występował w organizacji swojego ojca, Stampede Wrestling, a później w portorykańskiej World Wrestling Council. W 1978 razem z bratem Bretem Hartem zdobył mistrzostwo drużynowe WWC Caribbean Tag Team Championship.Później otworzył własną szkołę wrestlingu o nazwie Hart Brothers Wrestling School w Cambridge w Ontario. Miał dwie córki - Toby i Satanię - i trzech synów - Michaela, Matthew i Chada. Zmarł na raka 2 lipca 2017 w Calgary

Bruce Hart urodził się 13 stycznia 1950 w Calgary. Był partnerem tagteamowym Briana Pillmana. Razem tworzyli drużynę o nazwie Bad Company i dwukrotnie zdobyli mistrzostwo drużynowe Stampede Wrestling International Tag Team Championship. Bruce Hart zdobył to mistrzostwo także wspólnie z Daveyem Boy Smithem, Teddym Hartem i T.J Wilsonem.

Keith Hart urodził się 21 sierpnia 1951 w Calgary. Również był wrestlerem w Stampede Wrestling i trenerem w Hart Dungeon. Trenował takich zawodników jak Lance Storm, Justin Credible, Brian Pillman, Chris Jericho i Johnny Devine. Pracował też jako strażak przez 27 lat, zanim przeszedł na emeryturę w 2006. Potem został zastępczym nauczycielem.

Wayne Hart urodził się w 1953. Był wrestlerem i sędzią i pomagał w rozwoju organizacji Stampede Wrestling.

Dean Hart urodził się 3 stycznia 1954 w Calgary. Był wrestlerem w Stampede Wrestling w latach 70. i 80. XX wieku. Zmarł 21 listopada 1990 na niewydolność nerek, w wieku 36 lat.

W 1955 Stu i Helen Hartowie doczekali się pierwszej córki, Ellie. Została ona żoną wrestlera Jima „the Anvil” Neidharta. Razem mieli trzy córki: Jennifer, Kristen i Nattie. Jim Neidhar tworzył wspólnie z Bretem Hartem tag team Hart Foundation oraz wspólnie z Owenem Hartem New Foundation. W World Championship Wrestling jego partnerem drużynowym został Davey Boy Smith.

W 1956 urodziła się druga córka Stu i Helen Hart, Georgia Hart. Poślubiła ona B.J. Annisa, który był wrestlerem, a później strażakiem, a jeszcze później posiadaczem siłowni. To właśnie Annis przekonał Keitha do zawodu strażaka. Razem Georigia i B.J. Annis mieli dwóch synów, Teddy’ego i Matta, oraz dwie córki, Annie i Angelę. Matt Hart zmarł w 1996 w wieku trzynastu lat, z powodu zaburzeń odżywiania.

Bret Hart urodził się 2 lipca 1957. Najpierw był zapaśnikiem. Potem, w 1976, debiutował jako wrestler w Stampede Wrestling. Po tym jak Vince McMahon wykupił organizację, Bret Hart zaczął występować dla World Wrestling Federation, razem z Jimem Neidhartem, z którym tworzył drużynę The Hart Foundation, i z tag teamem British Bulldogs. Bret Hart zdobył najwięcej indywidualnych mistrzostw światowych ze wszystkich członków rodziny, WWF World Heavyweight Championship pięć razy i WCW World Heavyweight Championship dwa razy. Doznał poważnej kontuzji po tym jak został kopnięty w głowę przez Goldberga na gali Starrcade w 1999, w związku z czym przeszedł na emeryturę. W 2002 przeżył udar mózgu i częściowy paraliż. Ze swoją żoną Julie miał czwórkę dzieci. Siostra jego żony poślubiła członka drużyny The British Bulldogs, Dynamite Kida. Magazyn Time umieścił Breta Harta na 32 pozycji na liście najwspanialszych Kanadyjczyków wszech czasów, a CBC na 39 pozycji na swoim odpowiedniku takiej listy. Bret Hart ma drugi dom we Włoszech i grał dżina w musicalowej scenicznej wersji Alladyna.

Alison Hart urodziła się 7 grudnia 1959 w Calgary. Poślubiła wrestlera Bena Bassaraba i ma z nim dwie córki. Ben Bassarab w Stampede Wrestling tworzył tag teamy z Owenem Hartem i Chrisem Benoit, ale nie został przyjęty przez World Wrestling Federation po przejęciu Stampede.

Ross Hart urodził się w 1961. Był wrestlerem, ale przez większość swojego pobytu w Stampede Wrestling pracował za kulisami.

Diana Hart urodziła się 8 października 1963 w Calgary. Poślubiła angielskiego wrestlera Daveya Boy Smitha, znanego głównie z występów w tag teamie British Bulldogs. Diana Hart-Smith wygrała konkurs Miss Calgary i często towarzyszyła mężowi w czasie jego występów w ringu. Członkowie rodziny Smitha potwierdzają, że był on uzależniony od leków przeciwbólowych. Było to przyczyną wielu sporów w rodzinie. W pewnym momencie zdesperowana Diana Hart-Smith sama celowo przedawkowała środki przeciwbólowe żeby pokazać mężowi jak wygląda osoba w takim stanie. Para miała syna Harry’ego i córkę Georgię Smith, a potem się rozwiodła. Bulldog zmarł 18 maja 2002 w Kolumbii Brytyjskiej z powodu zawału serca, co, jak wykazała sekcja zwłok, mogło być spowodowane nadużyciem sterydów i hormonów wzrostu.

Owen Hart urodził się 7 maja 1965 i był najmłodszym synem Stu Harta i Helen Hart. Jego żoną była Martha Hart. W Stampede Wrestling Owen Hart był posiadaczem pasa Stampede North American Heavyweight Championship. W World Wrestling Federation (WWF) tworzył tag team New Foundation z Jimem Neidhartem i inny tag team z British Bulldogiem. Był wielokrotnym mistrzem drużynowym w WWF. Na gali WrestleMania X pokonał swojego brata, Breta Harta. Zmarł 23 maja 1999 z powodu upadku z dużej wysokości. Gdy opuszczał się po linie w czasie wejścia na arenę mechanizm zabezpieczający wypuścił go zbyt wcześnie.To wydarzenie skłóciło ze sobą rodzinę Hartów, która nie mogła ustalić wspólnej reakcji na tę tragiczną śmierć.

Na przełomie XX i XXI wieku zmarli Stu Hart, Helen Hart, Owen Hart, Matt Annis, British Bulldog i przyjaciel rodziny Brian Pillman.

Trzecie pokolenie 

Synowie Smitha Harta i Marii Cruz, Matthew „Matt” Hart i urodzony 26 maja 1981 Michael „Mike” Hart, występowali jako wrestlerzy w różnych kanadyjskich organizacjach niezależnych.

2 lutego 1980 Georgii Hart i B.J Annisowi urodził się syn, Teddy Annis. Jako wrestler posługiwał się on nazwiskiem Hartów. Utworzył tag team Hart Foundation 2.0 razem z T.J Wilsonem. W 1998, mając 18 lat, został najmłodszą osobą, jaka podpisała kontrakt rozwojowy z WWF i został wysłany na obóz treningowy Dory Funka Jr. Został jednak zwolniony z powodu problemów z nastawieniem. Później przez krótki czas występował w Ring of Honor i Total Nonstop Action i w różnych organizacjach niezależnych, jednak wszędzie składano na niego skargi z powodu niewłaściwego nastawienia i ostatecznie zwalniano.

British Bulldog i Diana Hart mieli syna, Harry’ego Smitha, który urodził się 2 sierpnia 1986. Uprawiał wrestling przez 12 lat, a w swojej pierwszej walce wziął udział gdy miał 8 lat. Występował w Stampede Wrestling i w Major League Wrestling. Był częścią stajni Hart Foundation 2.0. 4 kwietnia 2006 podpisał umowę na występy w WWE Raw. Od 2012 występuje głównie w Japonii

Ellie Hart i Jim Neidhart mieli córkę Nattie Neidhart, która urodziła się 27 maja 1982. Jest ona pierwszą kobietą z rodziny Hartów, która jest zawodowym wrestlerem. Początkowo występowała w Stampede Wrestling, czasem u boku swojego ojca. Później została zatrudniona przez World Wrestling Entertainment (WWE). Od tego czasu posługuje się pseudonimem ringowym Natalya. Była posiadaczką mistrzostw WWE Divas Championship, WWE SmackDown Women’s Championship oraz jest obecną posiadaczką WWE Women’s Tag Team Championship. Trenowała też zapasy i mieszane sztuki walki. W 2013 wyszła za wrestlera T.J Wilsona, który jest lepiej znany pod swoim pseudonimem ringowym Tyson Kidd. Kidd debiutował jako wrestler w wieku 15 lat, a od 16 roku życia był związany z WWE. W 2015 przeszedł na emeryturę z powodu ciężkiej kontuzji.

Dallas Hart jest najstarszym synem Breta Harta. Trenował wrestling w akademii Lance’a Storma, Lance Storm's Wrestling Academy. 28 stycznia 2016 został głównym zarządcą w firmie Sharpshooter Funding, zajmującej się udzielaniem pożyczek biznesowych.

Dalsza rodzina 
W latach 1982–1991 Dynamite Kid był mężem Michelle Smadu, która jest siostrą Julii A. Smadu, która była żoną Breta Harta od 8 lipca 1982 do 24 czerwca 2002.

W 2002 Roddy Piper przemawiając w odcinku Impact! nazwał Owena Harta swoim kuzynem. Wspomniał o tym także w swojej autobiografii.

Bret Hart oświadczył, że Hartowie zawsze uważali Chrisa Benoit za członka rodziny.

Lista znanych członków rodziny Hart 
Pod każdym członkiem rodziny po kolejnym akapicie znajduje się imię współmałżonka (oznaczone punktem) i potomków (oznaczone liczbami)

 Stu Harta (ur. 3 maja 1915 w Saskatoon, zm. 16 października 2003 w Calgary)
 Helen Louise Smith Hart (ur. 16 lutego 1924 w Brooklynie, zm. 4 listopada 2001 w Calgary)
 Smith Stewart Hart (ur. 28 listopada 1948 w Long Beach w Nowym Jorku, zm. 2 lipca 2017 w Calgary)
 Marla (zm. 7 lutego 2016)
 Toby Hart
 Jessica Steed
 Amanda Steed
 Isabelle
 Maria Cruz
 Satania
 Leanne Reiger
 Michael „Mike” Hart (ur. 26 maja 1981 w Calgary)
 Matthew „Matt” Hart
 Zo Amber Lee Beattie
 Chad
 Bruce Ambrose Edwardious Hart (ur. 13 stycznia 1950 w Calgary)
 Andrea Redding Hart
 Brit
 Bruce Jr.
 Rhett
 Tory
 Lara
 Keith William Hart (ur. 21 sierpnia 1951 w Calgary)
 Wayne Hart (ur. 1953)
 Dean Harry Anthony Hart (ur. 3 stycznia 1954 w Calgary, zm. 21 listopada 1990 w Calgary)
 Ellie Neidhart z d. Hart (ur. 1955)
 James Henry „Jim” Neidhart (ur. 8 lutego 1955 w Tampa)
 Natalie Katherine „Nattie” Neidhart (ur. 27 maja 1982 w Calgary)
 Theodore James „Tyson Kidd” Wilson (ur. 11 lipca 1980 w Calgary)
 Georgia Hart (ur. 1956)
 Bradley Joseph „B.J.” Annis
 Theodore „Teddy Hart” Annis (ur. 2 lutego 1980 w Calgary)
 Matta (zm. w 1996 w wieku 13 lat)
 Annie
 Angela
 Bret Sergeant Hart (ur. 2 lipca 1957 w Calgary)
 Julia A. Smadu (ur. 25 marca 1960 w Lestock)
 Jade Michelle Hart (ur. 31 marca 1983 w Calgary)
 Dallas Jeffery Hart (ur. 11 sierpnia 1984 w Calgary)
 Alexandra Sabina Hart (ur. 17 maja 1988 w Calgary)
 Blade Colton Hart (ur. 5 czerwca 1990 w Calgary)
 Cinzia Hart
 Stephanie Washington
 Alison Joan Hart (ur. 7 grudnia 1959 w Calgary)
 Ben Bassarab (ur. 3 marca 1960 w Calgary)
 Lindsay
 Brooke
 Ross Hart (ur. 1961 w Calgary)
 Diana Joyce Hart (ur. 8 października 1963 w Calgary)
 David Boy „British Bulldog” Smith (ur. 27 listopada 1962 w Golborne, zm. 18 maja 2002 w Invermere)
 Harry Francis „Davey Boy Jr.” Smith (ur. 2 sierpnia 1985 w Calgary)
 Georgia (ur. 1987)
 Owen James Hart (ur. 7 maja 1965 w Calgary, zm. 23 maja 1999 w Kansas City w Missouri)
 Martha Joan Patterson (ur. 31 października 1966 w Calgary)
 Oje Edward Hart (ur. 5 marca 1992 w Calgary)
 Athena Christie Hart (ur. 23 września 1995 w Calgary)

Przypisy

Linki zewnętrzne 

Rodzina Hartów na Online World of Wrestling